Барс (леопард; ) — вид семейства кошачьих рода пантер.
 Снежный барс (ирбис; ) — род семейства кошачьих.

Персоналии 
 Барс, Джозеф (1776—1824) — самый успешный капер на атлантическом побережье Северной Америки во время Англо-американской войны.
 Барс, Ицхак (род. 1943) — американский физик-теоретик.
 Барс, Лудвигс Винцентович (1911—1973) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Барс-каган (ум. 710/711) — правитель Кыргызского каганата.
 Ле Барс, Юг (1950—2014) — французский композитор.

Топонимы 
 Барс () — река во Франции в департаменте Об региона Гранд-Эст.

Техника и вооружение 
 «Барс» — российская авиационная радиолокационная станция.
 «Барс» — серия российских подводных лодок начала XX века.
 «Барс» — семейство советских охотничьих карабинов.
 УАЗ-3159 «Барс» — российский вездеход.
 «Барс» — экспериментальный бронеавтомобиль, изготовленный в Белоруссии ООО «Техносоюзпроект» (впервые представлен в 2011 году).
 «Барс» — семейство бронеавтомобилей, изготовленных на Черкасском автомобильном заводе украинской компанией «Богдан Моторс».
 «Барс» — российская подводная лодка.
 «Барс» — серия казахстанских патрульных катеров.
 «Барс-М» — серия российских спутников оптической разведки.
 МР-103 «Барс» — советская радиолокационная станция системы управления огнём.
 «Барс» — советский бездымный порох для спортивно-охотничьего оружия
 «Барс» — региональный телеканал города Иваново.

Спорт 
 «Снежный барс» — неофициальный титул альпинистов, награждённых жетоном «Покоритель высочайших гор СССР».
 «Снежный барс России» — официальное почетное звание в российском альпинизме.
 
 «Ак Барс» — российский профессиональный хоккейный клуб из Казани.

Подразделения специального назначения 
 «Барс» — отдельная бригада специального назначения внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года — Национальной гвардии Украины).
 «Барс» — спецподразделение внутренних войск МВД РФ
 «БАРС» («Боевой армейский резерв страны») — проект мобилизационного людского резерва Минобороны РФ. Резервистов в него начали набирать с осени 2021 года, перед вторжением на Украину.

Акроним 
 БАРС (НБАРС) — «Большой англо-русский словарь» (1972) под редакцией И. Р. Гальперина.
 БАРС (ЛА) — безаэродромный с аэростатической разгрузкой самолёт.
 БАРС («Боевая Армейская Система») — один из разделов УНИБОС.
 БАРС («Боевая армейская радиорелейная система»)
 БАРС — устройство бесконтактного автоматического регулирования скорости движения поездов. Применяется на 2 линии Петербургского метрополитена.
 БАРС — Беспрессовая аппаратура высоких давлений «разрезная сфера» для выращивания монокристаллов синтетического алмаза массой до 4 карат. Применяется также для научных исследований в области материаловедения и моделирования глубинных геологических процессов при высоких давлениях и температурах до 25000°С.
 БАРС — Боевая автономная роботизированная система.
 «БАРС» — язык программирования для асинхронной модели параллельных вычислений.

См. также 
 Ак Барс
 Белый барс (значения)

Примечания